Dvärgbandmask kan avse:

 Rävens dvärgbandmask – en bandmask som ingår i släktet Echinococcus vars huvudvärd är hunddjur däribland räv
 Hundens dvärgbandmask – en bandmask som ingår i släktet Echinococcus, se Echinococcus granulosus
 Dvärgbandmask – en human parasitisk plattmask som ofta kallas dvärgbandmask, se Hymenolepis nana